Вашке́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Вашко ← Иван.
Фамилия является родственной другой белорусской фамилии-Ивашкевич.

Известные носители 
 Вашкевич, Александр Александрович (1901—1945) — советский военный деятель, генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Вашкевич, Аркадий Прокофьевич (1930—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Вашкевич, Василий Васильевич (1892—1972) — революционер, партийный деятель.
 Вашкевич, Владимир Романович (1900—1970) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Вашкевич, Владислав Васильевич (1844 — ?) — российский публицист, один из авторов «РБСП».
 Вашкевич, Дмитрий Андреевич (род. 2000) — белорусский футболист, нападающий.
 Вашкевич, Николай Николаевич (род. 1945) — российский арабист, автор любительских лингвистических теорий.
 Вашкевич, Николай Николаевич (артист) (ум. 1937) — русский актёр, режиссёр и критик.
 Вашкевич, Николай Петрович (1924—2018) — советский и российский исследователь в области информационных технологий и вычислительных систем.
 Вашкевич, Руслан Петрович (род. 1966) — представитель белорусского актуального искусства, художник-концептуалист, куратор.

См. также 
 Вацкевич

Примечания